Исимото — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Исимото, Такаси (1935—2009) — японский пловец, призёр Олимпийский мир.
 Исимото, Такэхару (род. 1970) — японский композитор музыки для компьютерных игр.